Euryarchaeota é um filo do domínio Archaea. Inclui formas termofílicas aeróbicas e anaeróbicas, metanogênicas e halofílicas. Difere das outras arquéias principalmente pela seqüência de RNA ribossômico.

Classificação
Filo Euryarchaeota Garrity & Holt 2001
Classe Methanobacteria Boone 2002
Ordem Methanobacteriales Balch & Wolfe 1981
Classe Methanococci Boone 2002
Ordem Methanococcales Balch & Wolfe 1981
Classe Methanomicrobia Garrity, Bell & Lilburn 2003
Ordem Methanocellales Sakai, Imachi, Hanada, Ohashi, Harada & Kamagata 2008
Ordem Methanomicrobiales Balch & Wolfe 1981
Ordem Methanosarcinales Boone, Whitman & Koga 2002
Classe Halobacteria Grant, Kamekura, McGenity & Ventosa 2002 
Ordem Halobacteriales Grant & Larsen, 1989
Classe Thermoplasmata Reysenbach 2002
Ordem Thermoplasmatales Reysenbach 2002
Classe Thermococci Zillig & Reysenbach 2002
Ordem Thermococcales Zillig, Holtz, Klenk, Trent, Wurdel, Janekovic, Imsel & Haas 1988
Classe Archaeoglobi Garrity & Holt 2002
Ordem Archaeoglobales Huber & Stetter 2002
Classe Methanopyri Garrity & Holt 2002  
Ordem Methanopyrales Huber & Stetter 2002

Referências
 GARRITY, G. M.; LILBURN, T. G.; COLE, J. R., HARRISON, S. H.; EUZÉBY, J.; TINDALL, B. J. Part 1 Archaea. In Taxonomic Outline of the Bacteria and Archaeae (TOBA). Versão 7.7 de 6 de março de 2007.
 EUZÉBY, J. P. Classification of domains and phyla - Hierarchical classification of prokaryotes (bacteria). In List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Acessado em 25 de fevereiro de 2009.

Archaea